Aansluiting (weginfrastructuur), verbinding tussen wegen;
 Aansluiting (openbaar vervoer), tijd die nodig is bij het overstappen in het openbaar vervoer;
 Aansluiting (spoorlijn), verbinding tussen spoorlijnen;
 Aansluiting (landmeetkunde), op elkaar afstemmen van coördinatenbestanden; 
 Anschluss, meestal specifiek gebruikt voor de Duitse annexatie van Oostenrijk in 1938;
 Relatieve aansluiting, een onderdeel van de Latijnse grammatica;
 Een verbinding tussen elektrische apparaten, zoals een antenne-aansluiting;
 Een verbinding met een dienst via een netwerk, zoals een glasvezelaansluiting;
 Een verbinding tussen het gemeentelijk riool en de binnenhuisriolering;
 Netaansluiting, een verbinding tussen een elektrische installatie en het lichtnet.